Il principe delle volpi (Prince of Foxes) – romanzo storico di Samuel Shellabarger del 1947
Il principe delle volpi (Prince of Foxes) – film del 1949 diretto da Henry King